Sverdlovskij 
 Sverdlovskij, località dell'Oblast' di Mosca
 Sverdlovskij rajon